Das Landhaus Katharinenhof im Baurs Park ist neben dem Goßlerhaus und dem Hessehaus eines der bedeutsamsten Beispiele für die herrschaftlichen Herrenhäuser in Hamburg-Blankenese. Das Gebäude ist seit dem 24. Januar 1940 unter Denkmalschutz gestellt.

Geschichte 
Auf einem in der Zeit von 1802 bis 1817 erworbenen Grundstück am Elbhang in Blankenese ließ der Altonaer Kaufmann Georg Friedrich Baur 1836 durch Ole Jörgen Schmidt und Johann Matthias Hansen eine Portikusvilla im spätklassizistischen Stil mit Stallung errichten. Der zweigeschossige Putzbau steht mit Sandsteinsockel auf rechteckigem Grundriss. Hier empfing Baur den damaligen Landesherrn Christian VIII. König von Dänemark und Norwegen und die Königin, als das Paar nach seiner Krönung am 28. Juni 1840 seine Provinzen besuchte.

1921 verkaufte die Familie Baur das Anwesen an den Reeder Leonhard Rudolf Müller, der das Herrenhaus nach seiner Tochter „Katharinenhof“ benannte. Bis 1939 blieben der Katharinenhof mit Remise in Privatbesitz. 1941 wurde der Bau Sitz des Luftgaukommandos XI und nach 1945 als Notunterkunft für Vertriebene und Ausgebombte genutzt. Saniert diente der Katharinenhof ab 1950 als Ortsamt Blankenese, und das dazugehörige Kutscherhaus am Mühlenberger Weg 35 wurde von 1955 bis 2005 als öffentliche Bücherhalle genutzt.

Bezeichnet wird das Gebäude ebenfalls als „ehem. Landhaus Baur“, ist jedoch nicht zu verwechseln mit dem Landhaus Baur – dem „Elbschlösschen“ seines verstorben älteren Bruders, wo Georg Friedrich Baur zur Sommerszeit von 1829 bis 1836 während der Bauzeit seines Blankenesers Landsitzes wohnte.

Heutige Nutzung 
Im April 2009 teilte der Hamburger Senat von Beust III der Bürgerschaft mit: „In Altona wurde eines der sog. „Blankeneser Herrenhäuser“ im Gebotsverfahren veräußert, der Katharinenhof. Trotz Bemühens durch Blankeneser Bürger ging der Zuschlag an eine Firma aus dem Luftfahrtsektor, die sowohl mit Airbus Hamburg als auch mit in- und ausländischen Universitäten zusammenarbeitet. Man will den Firmensitz hierher verlegen und Schulungs- und Forschungseinrichtungen („Think Tank“) schaffen. Die Kommission lässt sich nach wie vor über diesen Fall berichten.“ Den Zuschlag der städtischen Immobilie bekam der Blankeneser Unternehmer Peter Bishop für 350.000 Euro unter der Auflage, das heruntergekommene Gebäude fachgerecht sanieren zu lassen. 2018 wurde bekannt, dass die Immobilie erneut verkauft werden soll, die vereinbarte Sanierung jedoch bisher nicht erfolgte, obwohl für diesen Zweck bedeutende Fördermittel des Bundes (BMBF 2009 bis 2016) an den Investor geflossen sind.

Das Gebäude ist aktuell verschlossen und ungenutzt. Mitte Juli 2022 wurde bekannt, dass die Immobilie für 4,5 Mio. Euro an  Jan Fischer, den Inhaber von DKV Mobility weiterverkauft wurde. Der neue Besitzer sagte zu, ab Baugenehmigung innerhalb von zwei Jahren den Katharinenhof zu sanieren.

Siehe auch 
 Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Blankenese

Literatur 
 
 
 Schellenberg: Julie Grüner, Erinnerungen an das Haus meiner Grosseltern Baur im dänischen Altona., Rezension. In: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte, Band 53 (1967), Seite 97–99, (Digitalisat)
 Minder fra mine bedsteforældres hjem i det danske Altona, Julie Grüner født Raeder. Utg. af Franciska Grüner ved Albert Fabritius og H. Topsoe-Jensen, Kopenhagen (1958), 193 Seiten (dänisch, pdf)
 Landhaus Baur in Hamburg-Blankenese, Mühlenberger Weg 33: erbaut 1829–1836; Architekt J. M. Hansen mit O. J. Schmidt / Ingrid Spengler, Baubehörde (1990)

Abbildungen

Weblinks 
 Hamburg-Blankenese, Mühlenberger Weg 33, Landhaus G. F. Baur, Erdgeschoß, Staatsarchiv Hamburg, bildindex.de
 Katharinenhof im Baurs Park hamburg.de
 
 Was wird aus dem Katharinenhof?, WamS vom 6. August 2006
 Senatsvorlage an die Bürgerschaft: Blankeneser Herrenhäuser GoßlerHaus Katharinenhof HesseHaus zu veräußern, juramagazin.de
 Begründung zum Bebauungsplan Blankenese 42 (Baurs Park)
 „Landhaus G. F. Baur“ mit Remise in Hamburg-Blankenese alk-friedrichsen.de
 Der lange Kampf um ein einmaliges Haus abendblatt.de vom 12. Mäz 2016
 Bezirkspolitiker fordern den Katharinenhof zurück abendblatt.de vom 29. September 2017

Einzelnachweise 

Herrenhaus in Deutschland
Katharinenhof
Katharinenhof
Katharinenhof
Erbaut in den 1830er Jahren